Сент-Обе́н-де-Буа́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Сент-Обен-де-Буа — в департаменте Кальвадос;
 Сент-Обен-де-Буа — в департаменте Эр и Луар.